Circoscrizione Liguria – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Liguria – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica